Tarantula – rodzaj pająka
 Tarantula – mgławica
 Tarantula – singiel zespołu Smashing Pumpkins
 Tarantula – film z 1955 roku
 Tarantula – powieść Thierry Jonqueta z 1984 roku